Макке́йн (, ) — англоязычная фамилия.

Известные носители:
 Маккейн-старший, Джон Сидни (1884—1945) — американский адмирал. Отец адмирала Джона Сидни Маккейна-младшего, дед сенатора Джона Маккейна-третьего.
 Маккейн-младший, Джон Сидни (1911—1981) — американский адмирал. Сын адмирала Джона Сидни Маккейна-старшего, отец сенатора Джона Маккейна-третьего.
 Маккейн-третий, Джон Сидни (1936—2018) — американский политик-республиканец, офицер ВМС США, сенатор США от штата Аризона, сын адмирала Джона Сидни Маккейна-младшего, внук адмирала Джона Сидни Маккейна-старшего.
 Маккейн, Джонатан (род. 1982) — австралийский футболист, опорный полузащитник клуба «Келантон» и сборной Австралии.
 Маккейн, Мисти — британская порноактриса.
 Маккейн, Синди (род. 1954) — американская предпринимательница, политический и общественный деятель, вдова сенатора Джона Маккейна.

 Маккейн-Годфри, Кэтлин (1896—1992) — британская теннисистка и бадминтонистка.

См. также 
 USS John S. McCain (DDG-56)